Парашют тренировочный летчика ПТЛ-72 предназначен для совершения учебно-тренировочных прыжков летчиками, парашютистами-десантниками и начинающими парашютистами-спортсменами из военно-транспортных самолетов и вертолетов. Применяется в комплекте с запасными парашютами типа З-5 и З-6П. Управление при снижении под куполом осуществляется с помощью двух строп управления. Наличие в конструкции парашютной системы двух замков КЗУ обеспечивает ей возможность мгновенного отсоединения основного парашюта от подвесной системы как в воздухе, так и после приземления. В настоящее время в основном используется в аэроклубах.

Тактико-технические данные парашюта 

Парашют надежно работает на высотах от 300 до 3000 м на скоростях от 160 до 350 км/ч. Купол парашюта круглой формы с несколькими удлиненными полотнищами и отверстиями имеет площадь 70 м2, обеспечивает управляемое устойчивое снижение со средней вертикальной скоростью 5 м/с при полетной массе парашютиста до 120 кг. Средняя горизонтальная составляющая скорости снижения – 3,6 м/с.

Время разворота на 360° - до 10 секунд.

Назначенный ресурс - 700 применений.

Срок службы - 12 лет.

Масса - не более 15,5 кг.(с прибором ППК-У-240А-Д или КАП-ЗП-240Б без переносной сумки).

Габаритные размеры уложенной парашютной системы, не более:

Длина - 0,65 м,

Ширина - 0,375 м,

Высота - 0,22 м.

Принцип работы 

Парашют ПТЛ-72 состоит из последовательно вводимых в действие стабилизирующей системы и основного парашюта. Стабилизирующая система предназначена для уменьшения динамической нагрузки при вводе парашюта в действие, повышения надежности действия парашюта, обеспечения стабилизированного спуска в течение заданного времени и введения в действие основного парашюта.
Основной парашют вводится в действие отсоединяющейся стабилизирующей системой и предназначен для снижения и приземления парашютиста в заданном месте.

Работа парашюта 
При отделении парашютиста от самолета из камеры, закрепленной при помощи карабина за удлинитель или трос, натянутый внутри самолета, вытягивается и вводится в действие стабилизирующая система с площадью купола 1,5 м2. Купол стабилизирующей системы наполняется при попадании в поток, звено натягивается и выдергивает гибкую шпильку из прибора ППК-У-240АД или КАП-ЗП-240Б, которая соединена с петлей звена стабилизирующей системы при помощи фала длиной 360 мм.
После наполнения купола происходит снижение парашютиста под стабилизацией, при этом ранец основного парашюта остается закрытым. Прекращение стабилизированного снижения и раскрытие двухконусного замка осуществляется прибором или ручным способом. После раскрытия двухконусного замка стабилизирующая система расчековывает ранец и вытягивает из него чехол купола с уложенным в него куполом. По мере отхода стабилизирующей системы стропы парашюта выходят из сот чехла, чехол сходит с купола и происходит наполнение основного купола. Стабилизирующая система с чехлом купола, присоединенные с помощью соединительного звена к вершине купола, снижаются вместе с основным парашютом.

Управление парашютом ПТЛ-72 
Парашют ПТЛ-72 обеспечивает при снижении горизонтальное перемещение вперед, торможение, горизонтальное перемещение назад и развороты в любую сторону благодаря натяжению парашютистом строп управления.

См. также 

 Д-6 (парашют)
 Д-1-5у
 Парашютизм
 ВДВ
 АД-3УД
 ППК-У
 Стропорез

Примечания

Ссылки 
 Информация о ПТЛ-72 на сайте производителя 

Парашютные системы